Persoon:
 Tom Price (Australisch politicus) (1852-1909), Premier van Australië
 Tom Price (Brits politicus) (1902-1973), Brits vakbondsleider en Labour-politicus
 Tom Price (roeier) (1933), Amerikaans voormalig roeier en winnaar van een gouden Olympische medaille
 Tom Price (rechter) (1945), Amerikaans rechter
 Tom Price (ijshockeyer), (1954), Canadees voormalig ijshockeyer
 Tom Price (Amerikaans politicus) (1954), voormalig Amerikaans Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken
 Tom Price (musicus) (1956), Amerikaans componist en dirigent
 Tom Price (acteur) (1980), Brits acteur

Locatie:
 Tom Price (plaats) in West-Australië